Vier Schiffe im Dienst der britischen Royal Navy erhielten den Namen HMS Dublin nach der irischen Stadt Dublin:

 Die erste HMS Dublin war eine 10-Kanonen-Yacht, 1707 vom Stapel lief und 1752 abgebrochen wurde.

 Eine weitere 10-Kanonen-Yacht sollte den Namen HMS Dublin erhalten. Schon vor ihrem Stapellauf 1753 wurde der Neubau in HMS Dorset umbenannt. Das Schiff wurde 1815 verkauft.

 Die zweite HMS Dublin war das Klassenschiff einer Serie von sieben 74-Kanonen-Linienschiffen der 3. Klasse. Sie lief 1757 vom Stapel und wurde schon 1784 abgebrochen.

 Die dritte HMS Dublin war auch ein 74-Kanonen-Linienschiffen der 3. Klasse, das 1812 von Stapel lief. 1826 wurde die Bewaffnung auf 50 Kanonen reduziert. 1835 bis 1838 und 1841 bis 1845 war sie das Flaggschiff der britischen Südamerika-, ab 1837 Pazifik-Station. 1845 wurde sie Hafenschiff in Plymouth und 1885 erfolgte der Abbruch.

 Die vierte HMS Dublin war ein leichter Kreuzer der Town-Klasse, die 1912 vom Stapel lief und 1926 zum Abbruch verkauft wurde.

Literatur 
 J. J.Colledge, Ben Warlow: Ships of the Royal Navy: the complete record of all fighting ships of the Royal Navy (2006/1969). London: Chatham. ISBN 978-1-86176-281-8.

Dublin
Dublin